

Persone
 Albert Einstein (1879-1955) – fisico e filosofo tedesco
 Alfred Einstein (1880-1952) – musicologo tedesco naturalizzato statunitense
 Carl Einstein (1885-1940) – autore e critico tedesco
 Eduard Einstein (1910-1965) – psichiatra svizzero, figlio di Albert
 Elsa Einstein (1876-1936) – seconda moglie di Albert Einstein e sua cugina di primo grado
 Hans Albert Einstein (1904-1973) – ingegnere svizzero, figlio di Albert
 Hermann Einstein (1847-1902) – imprenditore tedesco, padre di Albert

Fisica
einstein – unità di misura utilizzata nella teoria dell'irradianza e nella fotochimica
 Equazione di campo di Einstein
 Legge di Stark-Einstein
 Modello di Einstein
 Notazione di Einstein
 Relazione di Einstein-Smoluchowski
 Statistica di Bose-Einstein
  Condensato di Bose-Einstein

Personaggi
Einstein – personaggio del film d'animazione Disney Oliver & Company
Einstein – personaggio della serie televisiva Farscape
Einstein – nome del cane di Emmett "Doc" Brown nella trilogia Ritorno al futuro, in onore al celebre fisico
Einstein – personaggio della decima stagione della serie televisiva X-Files
Einstein – un personaggio del film Il mondo sul filo.

Musica
Einstein – brano musicale della cantante australiana Gabriella Cilmi, contenuto nell'album Lessons to Be Learned
Einstein (E=mc²) – singolo del cantautore italiano Francesco Gabbani, contenuto nell'album Viceversa

Altro
2001 Einstein – asteroide scoperto nel 1973
Albert Einstein – miniserie del 1975 di Massimo Scaglione
Einstein Multimedia – casa di produzione televisiva
Einstein – fiction del 2008 di Liliana Cavani
Torre Einstein – osservatorio astrofisico tedesco
Tatung Einstein – computer del 1984
Einstein – famiglia